Bowlin ist der Familienname folgender Personen:

 James B. Bowlin (1804–1874), US-amerikanischer Politiker
 Skyler Bowlin (* 1989), US-amerikanischer Basketballspieler

Sonstiges:
 Mount Bowlin, Berg im Marie-Byrd-Land, Antarktika

Siehe auch:
 Bowling (Begriffsklärung)
 Bowlen